

Patronyme 

 Charles Rigault de Genouilly (1807-1873), amiral français, ministre de la Marine.
 Hippolyte Rigault (1821-1858), écrivain français, professeur de rhétorique.
 Jean Rigault (1915-2013), archiviste et historien.
 Nicolas Rigault (1577-1654), philologue français.
 Raoul Rigault (1846-1871), personnalité de la Commune de Paris de 1871.
 Serge Rigault (1930-1999), joueur français de tennis et grand amateur de chasse.
 Stanislas Rigault (né en 1999), homme politique français.

Toponyme 

 La Roche-Rigault, commune française située dans le département de la Vienne, en Poitou-Charentes.
 L'Isle-en-Rigault, commune française, située dans le département de la Meuse, en Lorraine.
 Villiers-les-Rigault, ancienne commune française, rattachée à Congis-sur-Thérouanne en Seine-et-Marne, Île-de-France.